Шабан Шаулић (албум из 1975)
 Шабан Шаулић (албум из 2003)